Hadley Hockensmith var sologitarrist i gruppen Koinonia, en amerikansk kristen musikgrupp som var aktiv på 1980-talet. Gruppen musik var jazzinfluerad. Koinonia spelade i Europa i Norge, Danmark, Nederländerna, Sverige, Finland, Tyskland, Schweiz och Frankrike.

Amerikanska gitarrister
Födelseår saknas
Män
Levande personer